O termo Conjectura Weil pode se referir a:

As Conjecturas Weil na geometria algébrica, provadas por Deligne e outros. 

A conjectura Taniyama-Shimura-Weil sobre curvas elípticas, provada por Wiles e outros.

A Conjectura Weil sobre número de Tamagawa de um grupo algébrico, provado por Kottwitz e outros.

Desambiguação